Sapa steht für:

 eingekochten Most, einen Weinsirup vor allem in der antiken römischen Küche, siehe Defrutum
 eine südafrikanische Nachrichtenagentur, siehe South African Press Association
 einen norwegischen Konzern in der Aluminiumverarbeitung (Strangpressen), siehe Sapa AS
 ein Bistum in Albanien, siehe Bistum Sapa

Sapa ist der Familienname folgender Personen:
 Marcin Sapa (* 1976), polnischer Radrennfahrer

SAPA steht für:
Stiftung SAPA, Schweizer Archiv der Darstellenden Künste
einen verfahrensorientierten Ansatz zum Sachunterricht, siehe Science – A Process Approach
 einen französischen Karosseriebauer, siehe SAPA S.A.

Siehe auch:
 Sa Pa

Abkürzung